Gorajec – wieś
 Gorajka, Gorajec – rzeka, dopływ Poru
 Gorajec – wzniesienie

Zobacz też 
 Gorajec-Stara Wieś
 Gorajec-Zagroble
 Gorajec-Zagroble-Kolonia
 Gorajec-Zastawie
 Gorajec-Stara Wieś